SBS kan syfta på:

 SBS- Steam Boiler Service AB ett Svenskt aktiebolag som i huvudsak arbetar med Ång/Hetvattensystem inom industri, även Processteknik, Energieffektivisering, Konstruktion samt Energiutveckling. se sbs-ab.se

 SBS – mediebolag i Europa och ägaren till bland annat Kanal 5, Kanal 9, Mix Megapol, The Voice och Rockklassiker, se SBS Broadcasting Group
 SBS Discovery Media – en svensk TV-kanal
 SBS – ett mediebolag i Australien, se Special Broadcasting Service
 SBS – ett TV-bolag i Sydkorea, se Seoul Broadcasting System
 SBS – en förening för verksamma bibliotekarier, se Svenska Bibliotekariesamfundet
 SBS –  brittiskt marint specialförband, se Special Boat Service
 SBS – Sick Building Syndrome, personer i byggnader upplever obehag eller komfortproblem, se Sjuka hus-sjukan
 SBS –  en form av barnmisshandel, se Shaken baby syndrome
 SBS (Nordcert) – certifieringsmärke på stålprodukter, se Nordcert
 SBS –  förkortning av "skit bakom spakarna", se PEBKAC
 SBS – en frivillig försvarsorganisation i Sverige, se Svenska Blå Stjärnan
 SBS Championship – en golftävling på den amerikanska PGA-touren
 SBS MTV – en sydkoreansk kabel-TV-kanal
 SBS Open – en tidigare golftävling på den amerikanska LPGA-touren
SBS –  Stockholm Business School, företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
SBS Transit, ett kollektivtrafikbolag i Singapore